Medingen ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Medingen (Bad Bevensen), ein Ortsteil der Stadt Bad Bevensen im Landkreis Uelzen in Niedersachsen
 Medingen (Luxemburg), ein Ort in der Gemeinde Contern im südlichen Teil Luxemburgs
 Medingen (Ottendorf-Okrilla), ein Ortsteil der Gemeinde Ottendorf-Okrilla im Landkreis Bautzen in Sachsen
 Medingen (See), ein See in der Gemeinde Ånge in der schwedischen Provinz Västernorrlands län 

Siehe auch:
 Mäding
 Meding
 Klosterkirche Maria Medingen